Натаниэль Ротшильд ():
 Натаниэль де Ротшильд (1812—1870) — французский банкир и винодел.
 Натаниэль Майер фон Ротшильд (1836—1905) — австрийский банкир.
 Натаниэль Чарльз Ротшильд (1877—1923) — английский банкир и энтомолог.
 Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд (род. 1936) — 4-й барон Ротшильд, английский банкир.
 Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд (род. 1971) — английский инвестор. См. также 
Натан Ротшильд ():
 Натан Майер Ротшильд (1777—1836), английский банкир
 Натан Ротшильд (1840—1915)